Ахмеддин Иззет оглы Раджабли (; 1945, Аджахур, Кусарский район) — азербайджанский и советский самбист и дзюдоист, тренер по дзюдо и самбо, Заслуженный тренер Азербайджана (1981), Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана (1984). Был главным тренером паралимпийской сборной Азербайджана по дзюдо. Отец дзюдоистов Заура Раджабли и Эльхана Раджабли.

Биография

Детство и юность 
Ахмеддин Раджабли родился в 1945 году в селе Аджахур Кусарского района Азербайджанской ССР. По национальности лезгин. В 1-й класс пошёл в селе , родном селе своей матери. Так сложилось, что семья Раджабли переехала в Набрань, где на рыбных промыслах работал отец Ахмеддина. Но там не было школы и работы были сезонные. Поэтому Ахмеддина отдали в школу села его матери. Вскоре отец устроился на работу в посёлок Балаханы и семья переехала сюда. 2-й и 3-й классы Ахмеддин окончил в Балаханы. Вскоре отец Раджабли в связи со здоровьем переехал в родное село, где Ахмедди и окончил 4—6 классы. В 1959 году Ахмеддин Раджабли поступил в Техникум химических технологий города Сумгайыт. С тех пор Ахмеддин проживает в Сумгайыте.

Преподавателем по физической подготовке Раджабли в техникуме был заслуженный тренер Азербайджана по самбо Исмаил Ахмедов, создавший кружок по самбо, куда записался Ахмеддин. Через полтора года, в 1961 году Раджабли стал чемпионом Азербайджана по самбо среди юниоров. Это достижение Раджабли повторил и в 1962 году. В следующем году Раджабли выигрывает чемпионат СССР по самбо среди общества Спартак в городе Горький. В этом же году он берёт бронзовую медаль чемпионата СССР среди спортивных обществ.

Военная служба 
С 1964 года Раджабли служил в рядах советской армии в городе Шевченко Казахской ССР в одном из строительных батальонов. Будучи в армии, Раджабли открыл там кружок самбо, которым и руководил. Из матрасов Раджабли сделал татами. Под руководством Раджабли солдаты боролись на первенствах области. Ахмеддин создал интерес не только к самбо, но и к вольной и греко-римской борьбе. На соревнованиях боролся как сам Ахмеддин, так и его подопечные. Определённых успехов добивались азербайджанцы Рафиг Мирзоев из села Дигях Кубинского района, Юсиф Юсифли из Самуха, Салех Алиев из Барды, Ариф Алиев из Агджебеди, а также русские, казахи, узбеки, грузины. Командир части наградил Раджабли почётными грамотами.

Тренерская карьера 

В 1981 году Ахмеддин Раджабли первый из тренеров по дзюдо страны был удостоен звания Заслуженного тренера Азербайджана. В 1984 году Раджабли первым из тренеров по дзюдо указом Верховного Совета был удостоен звания Заслуженного деятеля физкультуры и спорта.

С 2001 года Ахмеддин Раджабли готовил своего подопечного Ильхама Закиева, который вернулся из армии полностью ослепшим, после того как попал под пулю армянского снайпера, к соревнованиям по паралимпийскому дзюдо, которые проводятся среди слепых и слабовидящих дзюдоистов. Механически остальные дзюдоисты-инвалиды также стали тренироваться под началом Раджабли. На Паралимпийских играх 2004 и 2008 годов подопечный Раджабли Ильхам Закиев взял золотые медали. На Пекинской паралимпиаде медалей были удостоены ещё трое подопечных Раджабли (Керим Сардаров, Тофиг Мамедов и Рамин Ибрагимов).

Позднее азербайджанская команда под началом Раджабли становилась чемпионом Европы.

В 2007 году Раджабли был награждён медалью «Прогресс».

14 сентября 2012 года Ахмеддин Раджабли распоряжение президента Азербайджанской Республики был награждён «Почётным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 ноября 2012 года Ахмеддин Иззет оглы Раджабли за заслуги в развитии спорта и физического воспитания Азербайджанской Республики был удостоен персональной пенсии.

Семья 
 Брат, Ахад (1962—2013) — чемпион мира по самбо
 Сын, Эльхан (1980) — призёр чемпионата мира по дзюдо, двукратный чемпион Европы по самбо

Примечания 

Заслуженные тренеры Азербайджанской ССР
Тренеры по дзюдо
Заслуженные деятели физической культуры и спорта Азербайджанской ССР